Tonka (bedrijf), modelautoproducent
 Tonka (film), een film
 Tonka (Mali), gemeente in Mali
 Tonka Bay, plaats in de Verenigde Staten
 Tonkaboon